

Cinema 
 The Missing Link – film del 1917 diretto da W.P. Kellino
 The Missing Link – film del 1927 diretto da Charles Reisner

Musica 
 The Missing Link – album di Fred Anderson del 1984
 The Missing Link – album dei Rage del 1993
 The Missing Link – album di Jeremy Enigk del 2007

Sport 
 The Missing Link – ring name di Dewey Robertson, wrestler canadese

Pagine correlate 
Missing Link